Duffy (*1984), walesi énekesnő, dalszerző, teljes nevén Aimee Anne Duffy
 Duffy, ausztráliai település, Canberra elővárosa
 Duffy, 1968-as brit–amerikai filmvígjáték, rendezte Robert Parrish